Justine Braisaz (ur. 4 lipca 1996 w Albertville) – francuska biathlonistka, brązowa medalistka olimpijska i czterokrotna medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2013 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Obertilliach. Zajęła tam 46. miejsce w biegu indywidualnym i 71. miejsce w sprincie. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Presque Isle była między innymi piąta w sprincie i szósta w sztafecie. 

W Pucharze Świata zadebiutowała 12 grudnia 2014 roku w Hochfilzen, zajmując 16. miejsce w sprincie. Tym samym już w debiucie zdobyła pierwsze punkty. Pierwszy raz na podium zawodów pucharowych stanęła 9 grudnia 2014 roku w Pokljuce, gdzie rywalizację w sprincie ukończyła na drugiej pozycji. Rozdzieliła tam Niemkę Laurę Dahlmeier i Marte Olsbu z Norwegii. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2016/2017, kiedy zajęła szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. 

Na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku wspólnie z Enora Latuillière, Anaïs Bescond i Marie Dorin Habert zdobyła srebrny medal w sztafecie. Wynik ten Francuzki z Braisaz w składzie powtórzyły na mistrzostwach świata w Oslo rok później. Następnie razem z Anaïs Chevalier, Célią Aymonier i Marie Dorin Habert zajęła trzecie miejsce w sztafecie podczas mistrzostw świata w Hochfilzen w 2017 roku. Ponadto na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Östersund Braisaz zdobyła brązowy medal w biegu indywidualnym, plasując się za Hanną Öberg ze Szwecji i Włoszką Lisą Vittozzi. 

W 2018 roku wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, wspólnie z Dorin Habert, Chevalier i Bescond zdobywając  brązowy medal w sztafecie. Zajęła tam też między innymi dziesiąte miejsce w sprincie i dwudzieste w biegu masowym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium indywidualnie

Miejsca na podium drużynowo

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuskie biathlonistki
Francuscy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni w Albertville
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie